Die Qualifikationsspiele für die Fußball-Europameisterschaft 2000 fanden vom 4. Juni 1998 bis zu 17. November 1999 statt. 49 von 51 Mitgliedsverbänden der UEFA spielten unter sich die 14 Startplätze für die Euro 2000 aus. Die Niederlande und Belgien waren als Gastgeber gesetzt und vervollständigten das Feld der 16 Endrundenteilnehmer.

Qualifikationsmodus 
Die Qualifikation beinhaltete 228 Spiele, wovon 220 Spiele im Gruppenmodus ausgetragen wurden. Die 49 Mannschaften wurden bei der Auslosung der Qualifikationsgruppen jeweils einer von neun Gruppen zugelost. Fünf dieser neun Gruppen spielten jeweils mit fünf Mannschaften, in vier Gruppen traten sechs Mannschaften gegeneinander an.

Direkt für die Endrunde qualifizierten sich die neun Gruppenersten der Gruppenspiele sowie der bestplatzierte Zweite. Die restlichen vier Startplätze spielten die acht übrigen Gruppenzweiten in zuvor ausgelosten Relegationsspielen unter sich aus.

Bei Punktgleichheit zwischen zwei Mannschaften nach den Gruppenspielen besagte das Reglement, dass sich die Mannschaft qualifiziert, die den direkten Vergleich für sich entschied. Wenn nach diesem Vergleich keine bessere Mannschaft ermittelt werden konnte, zählte die Tordifferenz und danach die Zahl der Auswärtstore aus den direkt gegeneinander geführten Begegnungen. Falls nach diesen Vergleichen immer noch keine bessere Mannschaft ermittelt werden konnte, sollten daraufhin alle Ergebnisse der Gruppenspiele (Vergleich der Tordifferenz, Anzahl der erzielten Treffer, Auswärtstore) herangezogen werden, und wenn danach immer noch Gleichheit bestehen sollte, die Fair-Play-Wertung entscheiden.

Gruppe 1 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 2 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 3 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 4 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 5 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 6 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 7 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 8 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 9 
Abschlusstabelle

|}

Spielergebnisse

Relegationsspiele 

Die Gruppenzweiten jeder Gruppe wurden nun in einer Tabelle gegenübergestellt. Die bestplatzierte Mannschaft dieser Tabelle qualifizierte sich automatisch für die EM. Um Vergleichsmöglichkeiten zu haben, wurden nur die Ergebnisse der Mannschaften gegen den Ersten, Dritten und Vierten der jeweiligen Qualifikationsgruppe herangezogen. Die restlichen acht Teams mussten Entscheidungsspiele um die vier freien Plätze austragen. Die Partien wurden in einer offenen Auslosung ausgelost.

!!Gruppe
|| 7
|| 3
|| 9
|| 1
|| 4
|| 8
|| 6
|| 5
|| 2
|}

Paarungen und Ergebnisse 

Die Hinspiele wurden am 13. November ausgetragen, die Rückspiele folgten am 17. November 1999.

|}

Weblinks 
 Europameisterschaft 2000 bei de.uefa.com
 Alle Qualifikationsspiele im Überblick

Qualifikation 2000
2000
Fußballveranstaltung 1998
Fußballveranstaltung 1999